Australia Women’s Sevens 2018 – druga edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Australia Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 26–28 stycznia 2018 roku na Allianz Stadium w Sydney będąc drugim turniejem sezonu 2017/2018.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Allianz Stadium zawody były drugim turniejem sezonu 2017/2018 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Papui-Nowej Gwinei. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w połowie grudnia 2017 roku. Turniej odbył się podczas długiego weekendu z okazji Australia Day wraz z zawodami męskimi, jednak po raz pierwszy w historii światowych cykli obydwa te turnieje rozgrywane były wspólnie w trakcie trzech meczowych dni, a nie w formie dwóch dwudniowych zawodów nakładając się na siebie w środkowym dniu. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w dwóch kolejnych odbyła się faza pucharowa – osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły reprezentacje Australii, Kanady i Nowej Zelandii, przy czym te pierwsze nie straciły nawet punktu. Gospodynie utrzymały czyste konto do końca turnieju, co zdarzyło się pierwszy raz w historii światowego cyklu, w decydującym spotkaniu wysoko pokonały Nowozelandki, a najlepszą zawodniczką finału została uznana Charlotte Caslick. Najwięcej punktów i przyłożeń zdobyła Nowozelandka Portia Woodman, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Rosjanka Baizat Khamidova.

Trzydniowe bilety kosztowały od 85 AUD, zaś wejściówki jednodniowe od 20 do 40 AUD w zależności od dnia, a na trybunach podczas zawodów zasiadło blisko 55 tysięcy widzów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T2
Australia Women’s Sevens
2018 w Australii